19-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги стартовал 17 июля 2009 года

Участники

Примечания 
 Команда «ИгроСервис» снялась с соревнований до их начала. Её место в первой лиге заняла команда «Арсенал» (Белая Церковь), победившая в дополнительном матче ФК «Полтаву».

Турнирная таблица

Примечания

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 Заявки команд Первой лиги. Часть 1
 Заявки команд Первой лиги. Часть 2
 Статистическая подборка (сайт футбольного агентства «С. В. С.»)
 Когда вторые бывают первыми. Посещаемость 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010